Pillinger est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1839-1899), homme politique australien de Tasmanie
Colin Pillinger (1943-2014), planétologue anglais
, joueur autrichien de tennis de table

Toponyme

, ancien port de Tasmanie

Voir aussi
(15614) Pillinger, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de patronyme